

Топоніми

Аті () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна
 Аті () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д’Ор
 Аті () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма
 Аті () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале
 Аті () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна.

Аті (Чад)

Аті (Наґано)